Emmanuel Rodocanachi – storico e biografo francese
 Lucia Morpurgo Rodocanachi – scrittrice italiana
 Paolo Rodocanachi – pittore greco
 Pierre Rodocanachi – ex schermidore francese